Sankt Bernhard har flere betydninger:

 Bernard de Menthon - helgen som "Sankt Bernhard"
 Sanktbernhardshund – hunderace
 Sankt Bernhard-Frauenhofen – østrigsk by

en:São Bernardo
fr:São Bernardo
nl:São Bernardo
pt:São Bernardo
ru:Сан-Бернарду